Kaczuchy, Kaczuszki – Szwajcarska piosenka ludowa. Została stworzona przez szwajcarsko-niemieckiego muzyka  w latach 50. XX wieku. Bardzo popularna w latach 60. i 70. Została przetłumaczona na około 140 języków.

Dyskografia 
 Tchip Tchip, Cash & Carry i Bobby Setter, Cannon Records, 1973 r.
 Dance Little Bird (The Birdie Song), The Tweets, 1973 r.
 Ententanz (Dance Little Bird), Chor & Orchester Wilde-Enten, Hamburg
 The Chicken Dance, Whoope, End Of The Trail Records, 1982 r.
 Dwa albumy The Chicken Dance, Bob Kames:
 The Chicken Dance (Dance Little Bird), Bob Kames (z Happy Organ), GNP Crescendo Records, 1 stycznia 1992 r.
 Chicken Dance, Bob Kames, GNP Crescendo Records, 17 października 1995

Miejsca, w których grana jest ta piosenka 
 Po zdobyciu czwartego gola przez zespół hokejowy Philadelphia Flyers na własnym stadionie, jest grana ta piosenka, a po meczu wszyscy fani zapraszani są do jednej z restauracji sieci Chick-Fil-A na darmową kanapkę z kurczakiem.

Linki zewnętrzne 
 Posłuchaj 
 Posłuchaj (z tekstem) 
 Płyta 
 Strona o „Ptasiej muzyce” 

Piosenki francuskie